Telelophus tenuifolius är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Dulac. Telelophus tenuifolius ingår i släktet Telelophus och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuifolius